SRQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sarasota/Bradenton, Florida (Stati Uniti)
 srq – codice ISO 639-3 della lingua sirionó